Plinius Secundus steht für

 Gaius Plinius Caecilius Secundus, siehe Plinius der Jüngere
 Gaius Plinius Secundus Maior, siehe Plinius der Ältere